El Pitó SW del Cilindre és un cim de 3.194 m d'altitud, amb una prominència de 10 m, que es troba al SW del Cilindre, al massís del Mont Perdut, a la província d'Osca (Aragó).

L'accés es pot fer a partir del Refugi de Góriz (2.190 m) i per la Vall de Pineta també s'accedeix des del refugi de Pineta (1.240 m).

Referències 

Muntanyes del Pirineu aragonès
Tresmils dels Pirineus